Seminář (z lat. seminarium, semeniště) může znamenat:

obecné významy v pedagogice
 seminář (školení) – forma výuky, při které se účastníci podílejí (na rozdíl od školení) aktivně na výuce
 typ vysokoškolského kurzu nebo cvičení, rozvíjející samostatnou práci a myšlení studentů
 vzdělávací instituce při studiu některých vysokoškolských oborů vybavená studovnou, knihovnou, učebnami, počítači apod.
 Korespondenční seminář pro studenty středních škol
 Matematický korespondenční seminář soutěž pro studenty

v církevní praxi
 chlapecký seminář – internát pro chlapce, kteří se připravují na kněžskou dráhu
 kněžský seminář – internátní církevní ústav pro výchovu kněží
 generální seminář – státní učiliště pro výchovu kněží v letech 1783–1790

kněžské semináře
 Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci
 Arcibiskupský seminář v Praze
 Biskupský seminář v Českých Budějovicích v letech 1803–1950
 Etiopský seminář v Římě
 Kněžský seminář v Litoměřicích
 Lužický seminář – v 18. a 19. století ústav pro výchovu lužickosrbských kněží v Praze

Externí odkazy